Bradypterus brunneus — вид воробьиных птиц из семейства сверчковых. Подвидов не выделяют.

Распространение 
Эндемики Мадагаскара, обитают в лесах восточной части острова.

Описание 
Длина тела 15 см. Крошечная рыжевато-коричневая камышовка с короткими крыльями и очень длинным, сильно градуированным хвостом из шести перьев. Верх и бока головы тёмно-коричневые с узкой бледно-коричневой «бровью» над глазом. Верхняя сторона тела и верх крыльев тёмно-красновато-коричневые. Середина горла охристо-белая, низ оранжево-коричневый. Радужные оболочки тёмно-коричневые, клюв птицы чёрно-коричневый, а ноги розоватые. Самцы и самки выглядят одинаково. Молодые особи полностью тёмно-жёлто-коричневые, с зазубренным хвостом.

Биология 
Питаются мелкими насекомыми. В кладке 2 яйца.

Ссылки 
 Birds of the World

Сверчковые (птицы)